Ellinor kan syfta på:

 Ellinor – namnet Ellinor eller Elinor, svensk form av franska Eleonor
 Ellinor undrar så – amerikansk-kanadensiskt animerat barnprogram

Personer med namnet 
 Ellinor Eriksson – psykolog och tidigare socialdemokratisk politiker
 Ellinor Flor – norsk konsthantverkare och modeskapare
 Ellinor Franzén – sångare
 Ellinor Fritz – riksspelman
 Ellinor Grimmark – sjuksköterska och barnmorska
 Ellinor Jörgensen – svensk handbollsspelare och socionom
 Ellinor Persson – programledare
 Ellinor Rosenquist – friidrottare
 Ellinor Stuhrmann – före detta friidrottare
 Ellinor Taube – målare och tecknare
 Ellinor Wennebring – travhästskötare
 Ellinor Widh –  före detta badmintonspelare och friidrottare